Деон Кристофер Лендор (; 28 октября 1992, Маунт-Хоп, Тринидад и Тобаго — 10 января 2022) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго, специализирующийся в беге на 400 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр чемпионата мира (2015) в эстафете 4×400 метров. Двукратный чемпион страны.

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в школе Queen’s Royal College в Порт-оф-Спейне, столице Тринидада и Тобаго. C раннего возраста специализировался на дистанции 400 метров.

В одном из своих первых стартов за сборную страны, на юношеском чемпионате мира, занял 12-е место в полуфинале и был пятым в шведской эстафете. Трижды становился серебряным призёром Панамериканского чемпионата среди юниоров в беге на 400 метров (2011) и эстафете 4×400 метров (2009, 2011).

В 18 лет дебютировал на взрослом чемпионате мира, но не смог помочь команде Тринидада и Тобаго выйти в финал эстафеты.

Благодаря высокому личному рекорду и опыту выступлений на международных соревнованиях, в 2011 году получил спортивную стипендию в Техасском университете A&M. После года тренировок в США отобрался на Олимпийские игры в Лондоне. В столице Великобритании не смог пройти дальше предварительных забегов в беге на 400 метров, но в эстафете 4×400 метров своим выступлением на последнем этапе принёс команде бронзовую медаль с национальным рекордом 2.59,40. В финишном створе Деон опередил хозяина соревнований, Мартина Руни, на 0,13 секунды.

В 2013 году бежал в индивидуальном полуфинале чемпионата мира — 12-е место, 45,47.

На протяжении 2014 года не выступал на международной арене, но провёл один из самых успешных сезонов в карьере. На дистанции 400 метров Деон остался непобеждённым на студенческих стартах в США: его победная серия составила 14 стартов, в ходе которых он выиграл два титула чемпиона NCAA (зимний и летний), а также установил личный рекорд (и рекорд университета) — 44,36. По итогам сезона Федерация лёгкой атлетики США вручила ему Приз Боуэрмана () как лучшему студенту-легкоатлету года.

На мировом первенстве 2015 года стал серебряным призёром в эстафете, вновь с национальным рекордом 2.58,20.

Выиграл две бронзовые медали чемпионата мира в помещении 2016 года, в беге на 400 метров и в эстафете 4×400 метров.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро не стали для Лендора успешными. В личном беге на 400 метров он не смог выйти в полуфинал, а в эстафете сборная Тринидада и Тобаго была дисквалифицирована в предварительном забеге.

Погиб в автокатастрофе в США.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Деона Лендора на сайте all-athletics.com

Бегуны на короткие дистанции Тринидада и Тобаго
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Погибшие в автомобильных катастрофах